Запоро́жець — українське прізвище.

 Запорожець Андрій Олександрович ( 1979) — український співак, виконавець музики в стилях ф'южн, фанк і реггі.
 Запорожець Валентина Григорівна ( 1939- 2015) — український прозаїк, перекладач.
 Запорожець Василь Порфирович ( 1900— ?) — український радянський діяч
 Запорожець Віктор Васильович ( 1960) — український лікар-хірург, громадський діяч.
 Запорожець Віктор Костянтинович ( 1947) — радянський боксер, учасник Олімпійських ігор 1968 року в Мехіко. Заслужений тренер України.
 Запорожець Герасим Іванович ( 1913— ?) — український радянський діяч.
 Запорожець Данило Семенович ( 1899— 1921) — бухгалтер скарбниці 4-ї Київської дивізії Армії УНР, Герой Другого Зимового походу.
 Запорожець Євген Дмитрович ( 1994) — український футболіст.
 Запорожець Іван Васильович ( 1895—  1937) — високопоставлений співробітник НКВС. За однією з версій, вважається одним з організаторів вбивства С. М. Кірова.
 Запорожець Іван Іванович ( 1940) — депутат ВР УРСР 11-го скликання.
 Запорожець Іван Миколайович ( 1951) — український радянський діяч.
 Запорожець Капітон Денисович ( 1882—  1940) — оперний співак.
 Запорожець Костянтин Леонідович ( 1973— 2003) — молодший лейтенант міліції (посмертно), нагороджений відзнакою «Хрест Слави».
 Запорожець Лариса Михайлівна ( 1944) — український філолог.
 Запорожець Микола ( 1944— 2006) — священик Вознесенського храму Флорівського жіночого монастиря, митрофорний протоієрей.
 Запорожець Надія Іллівна ( ?) — художниця імпресіоністка, музикант, вчитель.
 Запорожець Наталія Іванівна (1923) — радянська методистка, педагог, кандидат педагогічних наук.
 Запорожець Олег Павлович ( 1947) — колишній радянський волейболіст, нападник, гравець збірної СРСР. Майстер спорту міжнародного класу (1972).
 Запорожець Олександр Володимирович ( 1905— 1981) — український та російський психолог.
 Запорожець Олександр Іванович ( 1899—  1959) — радянський політпрацівник, генерал-лейтенант (1942).
 Запорожець Ольга Антонівна — український науковець, доктор хімічних наук, професор.
 Запорожець Петро ( 1895— 1963) — хорунжий 1-го Сірого полку 1-ї Сірої дивізії.
 Запорожець Петро Кузьмич ( 1873— 1905) — діяч російського революційного руху.
 Запорожець Сак Якович ( 1886— 1937) — управитель економією на Чернігівщині, замордований НКВС.
 Запорожець Сергій Степанович ( 1923) — Герой Радянського Союзу
 Запорожець Станіслав Олександрович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Запорожець Юрій Михайлович — колишній народний депутат України, кандидат технічних наук.
 Запорожець-Девлад Олексій Самійлович (1885—1959) — прозаїк, етнограф, актор.

Див. також 
 Запорожець
Українські прізвища